Мириус Так д.о.о. Београд, познато само као Мириус, је српски студио који се бави филмском и видео продукцијом. Налази се у власништву дистрибутерског предузећа -{Tuck}-.

Сарадња

Студији 
 Моби

ТВ Канали 
 Пинк ТВ
 ТВ Прва
 Пинк кидс
 Пинк супер кидс
 Ред ТВ
 Синеманија
 Хепи ТВ
 ТВ Б92
 Ултра

Издавачке кућe 
 -{Acrobat Film}-
 -{City Records}-
 -{Hollydan Works}-

Компаније 
 -{Tuck Vision}-

Синхронизације

Референце 

Синхронизацијски студији
Предузећа из Београда